

Fumetti 
 CLAMP, un gruppo di autrici di fumetti giapponesi
 CLAMP Detective, anime e manga
 CLAMP in Wonderland e CLAMP in Wonderland 2, videoclip anime
 CLAMP no kiseki, rivista giapponese
 CLAMP Gakuen kaikigenshō kenkyūkai jiken file, light novel giapponese

Medicina 
 Clamp vascolare, uno strumento chirurgico